La Baltic League 2007 fu la prima edizione del torneo che vedeva impegnate squadre lituane, estoni e lettoni.

La competizione venne vinta dal Liepājas Metalurgs che sconfisse in finale il , squadre entrambi rappresentative del campionato lettone.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione

Quarti di finale 

FBK Kaunas qualificato

 qualificato

 qualificato

Liepājas Metalurgs qualificato

Semifinali 

 qualificato

Liepājas Metalurgs qualificato

Finale

Marcatori

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
2007